Modell T oder Model T steht für:

 Ford Modell T, Automodell der Marke Ford
 Cadillac Model T, Automodell der Marke Cadillac, siehe Cadillac Model B #Ableitungen des Model B
 Inter-State Model T, Automodell der Marke Interstate
 Stinson Model T, Flugzeugtyp von Stinson Aircraft Company, siehe Stinson SM-6000

Siehe auch:
 T-Modell, Kombifahrzeuge der Marke Mercedes-Benz
 T-Model Ford (James Lewis Carter Ford; 1924–2013), US-amerikanischer Musiker

Abkürzung